Вьян — топоним.

 Вьян () — коммуна во Франции, в департаменте Воклюз
 Вьян () — коммуна во Франции, в департаменте Коррез
 Вьян () — коммуна во Франции, в департаменте Тарн